Prædikat har flere betydninger:
 Prædikat (grammatik) – den latinske betegnelse for omsagnsled.
 Prædikat (tiltale) – tiltaleformel.

Se også
 Prædikatlogik